Vattenrening innebär att vatten behandlas för att uppnå en högre kvalitet:
För rening av dricksvatten, se vattenverk
För rening av avloppsvatten, se reningsverk